Strafverteidiger steht für:

 Strafverteidiger (Deutschland)
 Strafverteidiger (Liechtenstein)
 Strafverteidiger (Österreich)
 Strafverteidiger (Schweiz), siehe Anwaltschaft in der Schweiz
 Strafverteidiger (Zeitschrift), deutsche juristische Fachzeitschrift

Siehe auch: